Il doppio del torneo di tennis Helsinki Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tarik Benhabiles e Henri Leconte che hanno battuto in finale Alex Antonitsch e Glenn Layendecker 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Martin Damm /  Michiel Schapers (quarti di finale)
 Andrej Ol'chovskij /  Slobodan Živojinović (semifinali)

 Tarik Benhabiles /  Henri Leconte (Campioni)
 Jan Apell /  Peter Nyborg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Helsinki Challenger 1991